Sumuru – film del 1927 diretto da Tom Terriss
Le labbra proibite di Sumuru (The Million Eyes of Sumuru) – film del 1967 diretto da Lindsay Shonteff
Sumuru – film del 2003 diretto da Darrell Roodt